Limasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Limasaari (ö i Norra Savolax), 
 Limasaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar